Gurthrö Steenkamp – rugbista a 15 sudafricano
 Piet Steenkamp – politico olandese
 Rikenette Steenkamp – ostacolista sudafricana